82-й чемпионат Франции прошёл в Экс-ле-Бене с 13 по 25 августа 2007 года.

Первыми финишировали два участника. В тай-брейке первые две партии в быстрые шахматы закончились вничью, а в блице сильнее (2 : 0) оказался Максим Вашье-Лаграв.

Таблица

Ссылки 
 
 Aix les Bains 2007 — 82ème championnat de France

Чемпионаты Франции по шахматам
2007 год в шахматах
Август 2007 года
Спорт во Франции в 2007 году